Mitologia: Juno, esposa de Júpiter en la mitologia romana
 Cinema: Juno (pel·lícula), dirigida per Jason Reitman
 Toponímia: Juno Beach, un dels cinc llocs on es produí el desembarcament de Normandia
 Música: Premi Juno (Juno Award), premi canadenc de música
 Astronomia:
 (3) Juno, fou el tercer asteroide descobert
 Juno (sonda), sonda de Júpiter, de la NASA
 Família Juno, família d'asteroides del cinturó principal
 Biologia: Juno (proteïna), proteïna essencial per a la reproducció dels mamífers